Oreoselis är ett släkte av flockblommiga växter. Oreoselis ingår i familjen flockblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Flockblommiga växter
Oreoselis